Włochów heißen folgende Orte in Polen:
 Włochów (Stąporków), Dorf in der Gemeinde Stąporków, Powiat Konecki, Wojewodschaft Heiligkreuz
 Włochów (Przewóz) (dt. Wällisch), Dorf in der Gemeinde Przewóz (Priebus), Powiat Żarski, Wojewodschaft Lebus